Power to the People è uno slogan politico in inglese che significa "potere al popolo".

L'espressione può inoltre riferirsi a:

Musica 
 Power to the People – album di Joe Henderson del 1969
 Power to the People – singolo di John Lennon del 1971
 Power to the People – traccia dell'album Fear of a Black Planet dei Public Enemy del 1990
 Power to the People – traccia bonus dell'album Curtis di Curtis Mayfield del 2000
 Power to the People – album dei Poison del 2000